Native (Marvel Comics)
Native, a OneRepublic amerikai rockegyüttes nagylemeze 
Native (együttes)